Гайдайчук — фамилия. Известные носители:

 Гайдайчук, Иван Арсентьевич (1922—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Гайдайчук, Сергей Анатольевич (род. 1982) — украинский бизнесмен и общественный деятель.